Бактеро́иды:
 Бактероиды () — род грамотрицательных анаэробных палочковидных бактерий семейства Bacteroidaceae.
 Бактероиды (форма) — особая покоящаяся форма представителей рода Rhizobium, образующаяся в клубеньках бобовых растений.